Эмон (, ) — французская и бретонская фамилия. Известные носители:
  (Albert Emon; род. 1953) — французский футболист, тренер.
 Эмон, Луи (1880—1913) — французский писатель.
 Эмон, Памфиль Леопольд Франсуа (1779—1866) — французский композитор и дирижёр.
 Эмон, Рено (Renaud Emond; род. 1991) — бельгийский футболист.
 Эмон, Ропарз (1900—1978) — бретонский писатель и учёный.

См. также 
 Эмонд, Линда (, род. 1959) — американская актриса.